Planeta - um corpo celestial
Editorial Planeta - uma editora de livros
Planeta (revista) - uma publicação mensal da Editora Três

Música
The Planets - uma suíte composta por Gustav Holst, constituída por 7 movimentos, dos quais cada um corresponde a um planeta do sistema solar
Planets (álbum) - o terceiro álbum de estúdio da banda Adema
Wildhoney - uma canção chamada "Planets", do álbum da banda sueca Tiamat

Desambiguação